Eine Erikskirche ist ein Gotteshaus, das dem heiligen Erik, König von Schweden von 1156 bis 1160, gewidmet ist. Das Patrozinium ist am 18. Mai (in Deutschland am 10. Juli). Erik gilt als Schutzheiliger Schwedens und Stockholms.

Das Patrozinium des heiligen Eriks tragen unter anderem folgende Kirchen und Kapellen:

Deutschland 
 St. Erich (Hamburg-Rothenburgsort)

Schweden 
 Stora Tuna kyrka in Frostbrunnsdalen bei Borlänge in Schweden (mit dem Heiligen Olaf)
 Sankt Eriks kyrka in Sollentuna in Schweden
 Domkirche St. Erich, römisch-katholische Kathedralkirche des Bistums Stockholm
 Dom zu Uppsala, evangelisch-lutherische Kathedralkirche des Bistums Uppsala (Reliquienkirche des Heiligen Erik)

USA 
 St Erik’s Church, San Pedro, Kalifornien, USA (Exterritorialkirche der Schwedischen Kirche)

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Kirchengebäude nach Person)